Карасув — місто в Узбекистані, Андижанська область, Кургантепинський район
 Карасув — міське селище в Узбекистані, Кашкадар'їнська область, Шахрисабзький район
 Карасув — міське селище в Узбекистані, Самаркандська область, Пайарицький район
 Карасув — міське селище в Узбекистані, Сурхандар'їнська область, Ангорський район
 Карасув — міське селище в Узбекистані, Ташкентська область, Уртачирчицький район

Див. також 
 Карасу